Агарышево — деревня в Красногородском районе Псковской области России. Входит в состав Пограничной волости.

Расположена на юге района, на берегу реки Синяя, в 25 км к югу от районного центра, посёлка Красногородск.

Население

История 
До 3 июня 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Покровской волости.

Ссылки 
 Сайт Красногородского района. Пограничная волость

Примечания 

Населённые пункты Красногородского района